Каште́лу-ди-Па́йва (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Авейру. По старому административному делению входил в провинцию Дору-Литорал. Входит в экономико-статистический субрегион Тамега, который входит в Северный регион. Численность населения — 2,9 тыс. жителей (посёлок), 17 тыс. жителей (муниципалитет). Занимает площадь 114,67 км².
Праздник города — 24 июня.

Расположение 

Посёлок расположен в 55 км на северо-восток от административного центра округа города Авейру.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитеты Пенафиел, Марку-де-Канавезеш
 на востоке — муниципалитеты Синфайнш, Арока
 на юге — муниципалитет Арока
 на западе — муниципалитет Гондомар

История 
Посёлок основан в 1513 году.

Население

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Байруш
 Форнуш
 Параизу
 Райва
 Реал
 Санта-Мария-де-Сардора
 Собраду
 Сан-Мартинью-де-Сардора

Города-побратимы 
  Фаберо, Испания

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты округа Авейру
Города Португалии